Fontanet est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponymes 

 Fontanet, ancien nom de la commune de Fontenoy (Yonne). Une bataille, la bataille de Fontenoy-en-Puisaye, y eut lieu en 841 entre les trois fils de Louis  ;
 Grotte de Fontanet, grotte ornée à Ornolac-Ussat-les-Bains (Ariège).

Patronymes 

 Francesco Lacoma y Fontanet, peintre, élève de Jacques-Louis David ;
 Guy Fontanet (1927-2014), ancien Conseiller d'État genevois ;
 Jean-Claude Fontanet (1925-2009), écrivain suisse de langue française, frère aîné de Guy Fontanet ;
 Jean-Constant-Raymond Fontanet (1879-1957), nom d'état civil du peintre Raymond Renefer ;
 Jérémy Fontanet (1985- ), chanteur ;
 Joseph Fontanet (1921-1980), ministre de l'Éducation de la , député MRP de Savoie ;
 Mathilde Fontanet (1960- ), écrivain suisse de langue française ;
 Pedro Magarola Fontanet ou Pierre Magarola (1622-1627), évêque de Perpignan au  ;
 Xavier Fontanet, fils de Joseph Fontanet, PDG du groupe Essilor (verre industriel) ;
 Arnaud Fontanet, fils de Joseph Fontanet, épidémiologiste.

Personnages de fiction 
 Le docteur Fontanet, un personnage de la pièce Un fil à la patte de Georges Feydeau ;
 Pénélope Fontanet, interprétée par Sheila O'Connor dans le film la Boum où elle est la confidente de Vic (interprétée par Sophie Marceau).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme